Tour of Guangxi for kvinder 2021 er den 4. udgave af det kinesiske cykelløb Tour of Guangxi for kvinder. Det bliver kørt i Guangxi den 19. oktober 2021. Løbet er 23. og sidste arrangement på UCI Women's World Tour 2021. Den oprindelige 4. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Se også 
 Tour of Guangxi 2021

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's World Tour 2021